Liamone (rivier), een rivier in Frankrijk (Corsica)
Liamone (departement), een voormalig departement van Frankrijk